John Loder (1895–1970) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. baron Wakehurst
 John Loder  (1898–1988) – brytyjski aktor
 John Loder (ur. 1925) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. baron Wakehurst
 John Loder  (1946–2005) – brytyjski inżynier dźwięku